Жиар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жиар, Альфред Матье (1846—1908) — французский биолог.
  (1898-1956) — американский бейсболист.
  (род. 1936) — французский политик.